Die Neue Fahrt ist der Name folgender Gewässer:

 in Potsdam, siehe unter Havel #Nebenwasserläufe und Kanalanschlüsse
 der Seitenkanal Gleesen-Papenburg